RPA kan stå för:
Replication protein A inom biokemi
Robotic Process Automation (även kallad Digital medarbetare) inom IT